Altoparaisensi – abitanti di Alto Paraíso (Paraná)
Altoparaisensi – abitanti di Alto Paraíso (Rondônia)
Altoparaisensi – abitanti di Alto Paraíso de Goiás